TSV Steinbach (celým názvem: Turn- und Sportverein Steinbach 1921 e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v hesenském městě Haiger. Založen byl v roce 1921. Od sezóny 2015/16 působí v Regionallize Südwest, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou červená, modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu SIBRE-Sportzentrum Haarwasen s kapacitou 4 000 diváků.

Získané trofeje 
 Hessenpokal ( 1× )
 2017/18

Galerie

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 2004–2005: Kreisliga A Dillenburg/Biedenkopf
 2005–2006: Kreisliga B Dillenburg – sk. 1
 2006–2009: Kreisliga B Dillenburg Nord
 2009–2010: Kreisliga A Dillenburg
 2010–2011: Kreisoberliga Dillenburg West
 2011–2012: Gruppenliga Gießen/Marburg
 2012–2014: Verbandsliga Hessen Mitte
 2014–2015: Fußball-Hessenliga
 2015– : Fußball-Regionalliga Südwest

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1921